Gardeja (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński
 Gardeja (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente